El término Instituto de Biotecnología puede designar:

al Instituto de Biotecnología del Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas de Argentina;
al Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México.